First Choice – gruppo musicale statunitense
 First Choice Airways – compagnia aerea britannica
 First Choice – vecchio nome di Crave, rete televisiva canadese